El topónimo Vilafranca puede referirse a:

en España 
 Vilafranca (Castellón), municipio de la provincia de Castellón.
 Vilafranca de Bonany,  municipio de Islas Baleares.
 Vilafranca del Penedès, municipio de la provincia de Barcelona.
 Vilafranca (Pontevedra), lugar de la parroquia de Marcón, concejo de Pontevedra, provincia de Pontevedra.

en Francia 
 Vilafranca (Pirineos Atlánticos), comuna del departamento de Pirineos Atlánticos, región de Nueva Aquitania.
 Vilafranca d'Albigés, comuna del departamento de Tarn, región de Occitania.
 Vilafranca d'Astarac, comuna del departamento de Gers, región de Occitania.
 Vilafranca deu Cairan, comuna del departamento de Lot y Garona, región de Nueva Aquitania.
 Vilafranca de Conflent, comuna del departamento de Pirineos Orientales, región de Occitania.
 Vilafranca de Lauragués, comuna del departamento de Alto Garona, región de Occitania.
 Vilafranca de Mar, comuna del departamento de los Alpes Marítimos, región de Provenza-Alpes-Costa Azul.
 Vilafranca de Panat, comuna del departamento de Aveyron, región de Occitania.
 Vilafranca de Roergue, comuna del departamento de Aveyron, región de Occitania.